Schlehbach ist ein Gewässername:

 Schlehbach (Köllerbach), linker Zufluss des Köllerbach (Saar) in Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Schlehbach (Rur), linker Zufluss der Rur vor Brück (Stadt Nideggen), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schlebach
 Schleebach